Миклашівська сільська рада — Львівська область, Пустомитівський район
 Миклашівська сільська рада — Хмельницька область, Білогірський район